Notogillia wetherbyi är en snäckart som först beskrevs av Dall 1885.  Notogillia wetherbyi ingår i släktet Notogillia och familjen tusensnäckor. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Tusensnäckor
wetherbyi